Варвароси — упразднённая деревня на территории Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

История 

ВАРВАРОВСКАЯ  — деревня принадлежит полковнику Потёмкину, число жителей по ревизии: 51 м. п., 55 ж. п. (1838 год)

ВАРВАРОВСКАЯ — деревня титулярного советника Потёмкина, по просёлочной дороге, число дворов — 18, число душ — 54 м. п. (1856 год)

ВАРВАРОВСКАЯ — деревня владельческая, при прудах, 15 дворов, жителей 35 м. п., 38 ж. п. (1862 год)

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня Варваровская насчитывала 16 дворов.

В XIX веке деревня административно относилась к Гостилицкой волости 2-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 3-го стана.

В годы Великой Отечественной войны (с сентября 1941 по январь 1944 года) входила в зону немецкой оккупации. Ожесточённые бои за деревню вела 2-я дивизия народного ополчения. Однако деревня была взята войсками вермахта и превращена в укрепрайон.

Освобождена в результате ожесточённого боя 14—16 января 1944 года силами лыжного батальона майора Алтухова 90-й дивизии (в рамках операции Нева-2). Весь немецкий гарнизон был уничтожен.

География 
Находилась в центральной части района в 46 км к юго-западу от Санкт-Петербурга на месте современной автодороги  (Санкт-Петербургское южное полукольцо).

Ближайшие населённые пункты — деревня Зрекино (в 1 км к северу) и деревня Гостилицы (в 2 км к востоку).

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ломоносовского района